Godall kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Godall (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Godall (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar